

Прізвище 

Штерн ( — «зірка», ) — прізвище німецького походження. 

 Штерн Абрам Хананович (1918—2014) — український радянський скрипаль і музичний педагог, професор. Заслужений артист Української РСР.
 Б. Штерн (1798—1853) — очільник єврейської школи в Одесі, учень Йосефа Перля.
 Беріш Штерн — посадник Бучача (1910—1914), посол до Райхсрату.
 Штерн Борис Гедалійович — радянський та український письменник-фантаст.
 Штерн Григорій Михайлович — радянський воєначальник, учасник боїв на озері Хасан та Халхин-Голі.
 Штерн фон Ернст Романович (1859—1924) — археолог і класичний філолог, професор Одеського університету (1884—1910).
 Штерн (Стерн) Ісаак — американський скрипаль.
 Штерн Сара Єліївна — Соня Делоне (1885—1979, Париж) — художниця та дизайнер.
 Тончек Штерн — словенський волейболіст.

Інше 
 «Stern» («Штерн» — ) — сучасний німецький суспільно-політичний часопис
 Штерн — колишня єврейська землеробська колонія. Зараз частина села Андрієво-Іванове (Роздільнянський район, Одеська область)

Див. також 
 Штернберг
 Стерн

Примітки 

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища